

Toponyme 

 Major Vieira, ville brésilienne de l'État de Santa Catarina ;
 Vieira do Minho, municipalité du district de Braga, région Nord du Portugal ;
 Vieira do Minho, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Vieira do Minho ;
 Vieira de Leiria, paroisse civile de la municipalité de Marinha Grande, dans district de Leiria, région Centre du Portugal.

Patronyme 

patronyme composé
  ;

personnalités
 Adriano Vieira Louzada (1979-), footballeur brésilien ;
 André Maurício Vieira de Carvalho (1951-2002), botaniste brésilien ;
  ;
 Armando Vieira (1925-), joueur de tennis brésilien ;
 Asia Vieira (1982-), actrice canadienne ;
 Ayrton Vieira de Moraes (1929-), ancien arbitre de football ;
  ;
 Francisco Vieira de Matos connu comme Vieira Lusitano (1699-1783), graveur et peintre de cour portugais ;
 Joao Bernardo Vieira (1939-2009), président de la Guinée-Bissau ;
 João Vieira Pinto (1971-), footballeur portugais ;
 Joey D. Vieira (1944-), acteur américain ;
 Jorge Vieira (1898-1986), footballeur portugais ;
 Jorvan Vieira, entraîneur de football ;
 José Luandino Vieira (1935-), écrivain angolais ;
 Luís Filipe Vieira (1949-), président du Sport Lisboa e Benfica ;
 Manuel José Vieira (1981-), joueur de football d'origine portugaise ;
 Patrick Vieira (1976-), footballeur français ;
 Patrick Vieira (1992-), footballeur brésilien ;
 Roland Vieira (1979-), footballeur français ;
 Rui Vieira (1926-2009), ingénieur agronome et homme politique portugais ;
 Sérgio Vieira (1941-2021), poète et homme politique mozambicain ;
 Sérgio Vieira de Mello (1948-2003), diplomate brésilien ;
 Thyago Vieira (né en 1993), joueur de baseball brésilien ;
 Vander Sacramento Vieira (1988-), footballeur brésilien ;
 Waldo Vieira (1932-2015), médecin brésilien.

Pseudonyme 

 Francisco Vieira de Matos (1699-1783), graveur et peintre de cour portugais(1699-1783). 

 Francisco Vieira (1765-1805), peintre portugais.

Biologie 
Vieira peut aussi désigner :
 Vieira, genre d'insectes de l'ordre de névroptères.

Patronyme brésilien
Patronyme portugais